Шайтанка () — река в Куюргазинском районе Башкортостана, впадает в реку Большая Куюргаза в 33 км от устья. Длина реки — 27 км.

На реке расположены: село Яльчикаево, село Якупово, Абдуловский сельсовет.

Данные водного реестра 
Код объекта в государственном водном реестре — 12010000712112200006985.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Салмыша
Реки Куюргазинского района